French Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 French Creek (New York), Ortschaft im Bundesstaat New York
 French Creek (Pennsylvania), Ortschaft im Bundesstaat Pennsylvania

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 French Creek (Allegheny River), Fluss im Bundesstaat Pennsylvania
 French Creek (Cheyenne River), Fluss im Bundesstaat South Dakota
 French Creek (Fox River), Fluss im Bundesstaat Wisconsin 

Siehe auch:
 French Creek Township